W Polsce 
 Łady – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, w gminie Raszyn 
 Łady – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sochaczewskim, w gminie Iłów
 Łady – gromada
Zobacz też: Łady Polne, Łady-Borowe, Łady-Krajęczyno, Łady-Mans